Это список всех вокзалов, железнодорожных платформ и железнодорожных станций (остановочных пунктов) на территории Самарской области.

Вокзалы 
 Новокуйбышевск
 Самара
 Сызрань
 Сызрань-Город
 Тольятти

Станции и платформы 
 125 км
 141 км
 151 км
 154 км
 168 км
 172 км
 176 км
 Безенчук
 Безымянка
 Бичевной
 Вишнёвая
 Водинская
 Георгиевка
 Гремячий ключ
 Громово
 Губино
 Дачная
 Денискино
 Жигулёвск
 Жигулёвское море
 Задельная
 Засызранский
 Звезда
 Имени Валерия Грушина
 Кабановка
 Канал
 Кармала
 Кашпир
 Кинель
 Киркомбинат
 Клявлино
 Козелковская
 Кондурчи
 Красная Глинка
 Кротовка
 Кряж
 Кубра
 Курумоч
 Курумоч (аэропорт)
 Липяги
 Маклауш
 Малячкино
 Мастрюково
 Новокуйбышевск
 Новообразцовое
 Новоотрадная
 Обшаровка
 Октябрьск
 Отвага
 Переволоки
 Пискалы
 Подбельская
 Похвистнево
 Погрузная
 Пронино
 Правая Волга
 Пятилетка
 Радуга
 Разинский
 Рачейка
 Речная
 Рябина
 Рязанский
 Самара
 Сарбай
 Серные воды 1
 Серные воды 2
 Снежные валы
 Сокская
 Средневолжская
 Старосемейкино
 Стахановская
 Сызрань
 Сызрань-2
 Сызрань-Город
 Тимашево
 Толевая
 Толкай
 Тольятти
 Томылово
 Тургеневка
 Услада
 Химзаводская
 Химическая
 Царевщина
 Чагра
 Чапаевск
 Шентала
 Шигоны
 Широкополье
 Школьная
 Яблочная
 Ягодная

Ссылки 
 Справочник по транспорту в России

Железнодорожный транспорт Самарской области
Списки железнодорожных станций и платформ России
Списки:Самарская область